Sphinx – sieć restauracji
 Sphinx AT 2000 – szwajcarski pistolet samopowtarzalny

 Astronomia
 (896) Sphinx – planetoida z pasa głównego asteroid
 Obserwatorium Sphinx – obserwatorium astronomiczne położone w Szwajcarii

 Geografia
 Sphinx Glacier  – Lodowiec Sfinksa
 Sphinx Hill – wzgórze na Wyspie Króla Jerzego

 Informatyka
 Sphinx – system tworzenia i generowania dokumentacji technicznej

 Muzyka
 Obscure Sphinx – polska grupa muzyczna
 The Sphinx – utwór disco francuskiej piosenkarki Amandy Lear
 The Sphinx – Das beste aus den Jahren 1976–1983 – album Amandy Lear

 Zoologia
 Cynopterus sphinx  – gatunek nietoperza z rodziny rudawkowatych
 Mandrillus sphinx  – gatunek  mandryla  z rodziny koczkodanowatych
 Sphinx ligustri  – gatunek nocnego motyla z rodziny zawisakowatych
 Sphinx pinastri  – gatunek motyla z rodziny zawisakowatych

Zobacz też 
 Sfinks (ujednoznacznienie)